Niezniszczalny – amerykański film z 2000
 Niezniszczalny – powieść Deana Koontza

Zobacz też 
 Niezniszczalni (ujednoznacznienie)
 Niezniszczalne
 Niezniszczalny Wóz